Ґміна Радзанув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Радзанув (Млавський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Радзанув (Білобжезький повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві